św. Elżbieta – matka św. Jana Chrzciciela
 św. Elżbieta z Hesji (1129–1165) – niemiecka benedyktynka, mistyczka
 św. Elżbieta Węgierska (1207–1231) – córka króla Węgier, tercjarka franciszkańska
 św. Elżbieta Portugalska (1271–1336) – królowa Portugalii, tercjarka franciszkańska
 św. Elżbieta Seton (1774–1821) – założycielka pierwszej katolickiej szkoły w Baltimore
 św. Elżbieta Chŏng Chŏng-hye (1797–1839) – męczennica koreańska
 św. Elżbieta Qin Bian (1846–1900) – męczennica chińska
 św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej (1880–1906) – francuska karmelitanka

Zobacz też: Błogosławiona Elżbieta